Galearctus — рід омарів, що включає такі види:  

 Galearctus aurora ( Holthuis, 1982)
 Galearctus avulsus Yang, Chen & Chan, 2011
 Galearctus kitanoviriosus (Harada, 1962)
 Galearctus rapanus ( Holthuis, 1993)
 Galearctus timidus ( Holthuis, 1960)
 Galearctus umbilicatus ( Holthuis, 1977)

Посилання 

Лангусти
Голтгуйс Ліпке